Gallipoli se poate referi la:
 Gallipoli - denumirea medievală a orașului Gelibolu din Turcia
  - o peninsulă din zona europeană a Turciei
 Gallipoli, Apulia - un oraș din Italia
 Gallipoli Calcio - un club de fotbal din Italia care evoluează în Serie B

Vezi și
 Bătălia de la Gallipoli (1312)
 Campania Gallipoli
 Căderea Gallipoliului